

Onomastica 
 Hasan – nome proprio di persona arabo e turco maschile

Persone 
 Omar Hasan – rugbista a 15 e baritono argentino
 Uzun Hasan – sultano turkmeno
 Hasan – rapper ceco

Pagine correlate 
 Hassan